«Роствертол» (Ростовский вертолётный производственный комплекс «Публичное акционерное общество „Роствертол“») — российская авиастроительная компания и одноимённое авиастроительное предприятие холдинга «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех», расположенное в Ростове-на-Дону.  В советский период предприятие носило наименование  позднее — Ростовское вертолётное производственное объединение (РВПО). 

Для проведения испытаний используется заводской аэродром «Ростов-на-Дону (Северный)».

История 
Завод основан 1 июля 1939 года. В 1944 году завод начал выпуск самолётов УТ-2М и По-2, широко применявшихся во время Второй мировой войны. До конца 1940-х годов производились деревянные самолёты с поршневыми двигателями.

В 1949 году предприятие приступило к серийному производству транспортно-десантных планёров Як-14 вместимостью 25 человек. Это первая цельнометаллическая машина, выпускавшаяся предприятием.

В 1954—1955 годах на заводе производился турбореактивный самолёт-штурмовик Ил-40.

С 1955 по 1980 год во главе завода стоял Д. М. Чумаченко. При нём Ростовский авиазавод перешёл на выпуск вертолётов Ми-1. В 1956—1960 годах завод выпустил  машин.

В 1959 году завод освоил выпуск первого тяжёлого транспортно-десантного вертолёта Ми-6. Вертолёт производился серийно с 1959 года более  В 1964 завод освоил производство тяжёлого вертолёта Ми-10. Вертолёт был создан для перевозки крупногабаритных грузов весом до  на грузовой платформе. Изготавливался серийно с 1964 года. В 1974 году на базе вертолёта Ми-10 создан уникальный Летающий кран Ми-10К. 

С 1971 завод серийно производит боевые вертолёты Ми-24, с 1977 года — транспортные вертолёты Ми-26.

После приватизации 1 июля 1992 года было образовано Открытое акционерное общество «Роствертол».

Собственники и руководство 
Основные акционеры «Роствертола» на 31 декабря 2015 года — АО «Вертолёты России» (73,95 % от размещённых акций), АО «ОПК „Оборонпром“» (21,98 %), прочие акционеры (4,07 %).

С 1980 по 2000 год завод возглавлял Михаил Нагибин, именем которого назван бывший проспект Октября в Ростове-на-Дону.

С 2000 по 2014 год завод возглавлял Слюсарь, Борис Николаевич.

с 2014 года 
C 2014 по настоящее время корпорацию возглавляет Генеральный директор — Петр Данилович Мотренко.
С июля 2017 года председатель совета директоров — А. Э. Сердюков.

Деятельность 
В настоящее время, помимо серийного производства транспортных вертолётов Ми-26Т и боевых вертолётов типа Ми-24 (Ми-35М), предприятие серийно выпускает боевой вертолёт Ми-28, модернизированный вертолёт Ми-2А, идёт подготовка к серийному выпуску лёгкого учебно-тренировочного вертолёта Ми-60 МАИ.

ПАО «Роствертол» включает в себя торгово-выставочный центр общей площадью более 15000 м² и выставочной - более 8500 м². Ежегодно здесь проводятся выставки с участием зарубежных и российских фирм.

В 2010 году «Роствертол» передал заказчикам 23 вертолёта (в том числе 12 Ми-28Н - Министерству обороны России, один М-26Т - в Китай (в лизинг), 10 Ми-35: четыре — в Мьянму, по три — в Индонезию и Бразилию), в 2009 году — 16 вертолётов.

Выручка предприятия за 2010 год составила 16,66 млрд руб., чистая прибыль — 1,26 млрд руб.

Всего на ПАО «Роствертол» в 2012 году построено 54 вертолёта типов Ми-26, Ми-28Н и Ми-35 для всех заказчиков.

В 2018 году выручка компании составила 93,9 млрд руб. В 2017 году этот показатель был выше — 99 млрд руб. Одновременно сократилась и прибыль — в 2017 году она превышала 16,7 млрд руб., в 2018 году — 15,9 млрд руб.

В 2019 году выручка снизилась до 55,6 млрд рублей, чистая прибыль сократилась в 2,3 раза, до 6,9 млрд рублей. Показатели упали до уровня 2015 года.

В феврале 2022 года стало известно о заключении сделки между заводом "Роствертол" и неизвестной компанией о поставках вертолетов на сумму более миллиарда евро. За миллиард евро покупатель может приобрести более 20 уникальных транспортных вертолетов Ми-26Т, порядка 40 Ми-28МН («Ночной охотник»), порядка 50 боевых Ми-35М.

Санкции 
В июне 2022 года, на фоне вторжения России на Украину,завод «Роствертол» попал под американские санкции из-за использования вертолетов производства компании в ходе вторжения. 28 февраля компания попала под санкции Японии. Также «Роствертол» включен в санкционные списки Украины и Новой Зеландии.

См. также 
 Список авиационных заводов России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ОАО «Роствертол»

Предприятия Ростова-на-Дону
Авиастроительные компании России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Производители вооружений
Производители вертолётов России
Лауреаты национальной премии «Золотая идея»
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину